Tourte  ist der Familienname dreier bedeutender französischer Bogenbauer des 18. und 19. Jahrhunderts, die ihre Werkstätten in Paris unterhielten:

 Nicolas Pierre Tourte, Tourte père († 1764), war vermutlich auch Geigenbauer. Obwohl qualitativ nicht auf dem Niveau der Arbeiten seiner Söhne (die wahrscheinlich in der väterlichen Werkstatt ausgebildet wurden) eingeschätzt, werden seine Bögen als bedeutender Fortschritt gegenüber den Erzeugnissen von Vorgängern und Zeitgenossen angesehen.

 Nicolas Léonard Tourte, Tourte l'aîné [„der Ältere“] (* Paris 20. Januar 1746; † 11. September 1807 oder 1817 ebenda), obwohl weniger bekannt als sein jüngerer Bruder, werden seine Leistungen für den modernen Bogenbau als ebenso bedeutend eingeschätzt. Einige authentische Bögen mit dem Brandstempel TOURTE L sind erhalten. 

 François Xavier Tourte, Tourte le jeune [„der Jüngere“] (* Paris 1747 oder 1748; † 25. April 1835 ebenda), der „Stradivari des Bogens“ und Erfinder der modernen Bogenbauweise, dessen Arbeiten bis heute als unübertroffen gelten.

Tourte ist außerdem der Familienname von:
 Abraham Louis Tourte (1818–1863), Schweizer Politiker, Maler und Diplomat
 Marie Tourte-Cherbuliez (1793–1863), Schweizer Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin